Daniel San Pedro (né le  à Mérignac) est un acteur, metteur en scène, traducteur et adaptateur de nationalité espagnole, vivant et travaillant en France.

Biographie 

Formé au Conservatoire national de Madrid, Daniel San Pedro dirige la Compagnie des Petits Champs avec Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française depuis .
De 2002 à 2005 il est artiste associé à la scène nationale de Chateauvallon.

Il est professeur de théâtre à l’école de Danse de l’Opéra National de Paris.

Pièces de théâtre

Acteur 
Il joue sous la direction notamment de
 Clément Hervieu-Léger, Monsieur de Pourceaugnac, Sbrigani - L’Épreuve, Frontin.
 Denis Podalydès, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Maître de Philosophie.
 Wajdi Mouawad, Des Femmes.
 Ladislas Chollat, Tom à la Ferme, Francis (Prix SACD de la dramaturgie francophone de France, 2011), Le Barbier de Séville, Figaro - Le Mariage de Figaro, Figaro.
 Philippe Calvario, Grand et Petit.
 Marcel Maréchal, Les trois mousquetaires, d’Artagnan - L’École des femmes, Horace.
 Jean-Luc Revol, La Princesse d’Elide, Aristomène - L’heureux stratagème, Arlequin.
 La Tempête, Trinculo - Les trente millions de Gladiator, Eusébe Potasse - Al-Andalus.
 Fabrice Melquiot, Tarzan Boy, Dan.
 Franck Berthier, La Régénération - Autour de ma pierre il ne fera pas nuit, Dan.
 Gildas Bourdet, L’Atelier, le presseur.
 Laurent Serrano, Il Campiello, Zorzetto.
 Gregory Baquet, Les Insolites.
 Jean-Luc Palies, Carmen la Nouvelle.
 Gaël Rabas, Les Oiseaux, La Huppe - Mikael Kohlaas - La Comédie des erreurs, Pinch.
Il crée un monologue d’Israël Horovitz, Trois semaines après le paradis et Après le Paradis en création mondiale dans une mise en scène de Ladislas Chollat.

Metteur en scène 

Il met en scène :
 Yerma de Garcia Lorca dans laquelle il joue Jean. Repris au Théâtre 13 Seine en sep/
 Noces de Sang de Garcia Lorca, création à la scène nationale de Chateauvallon.
 Le Voyage en Uruguay de Clément Hervieu-Léger (création en avant première au French Theater Festival de Princeton-USA. Repris au Théâtre du Lucernaire en septembre/.
 Les Cahiers de Nijinski, mise en scène avec Brigitte Lefèvre. Repris au Théâtre National de Chaillot en .
 Ziryab, création Franco/Arabo/Espagnole.
 Rimbaud L’Africain  en langue Amharique et en Français. Créé en  à Addis-Abeba puis au théâtre de Charleville-Mézières.
 A la recherche du Lys d’après Garcia Lorca.

Références

Liens externes 

Naissance à Mérignac
Acteur espagnol
Metteur en scène espagnol
Naissance en décembre 1966